Ulricehamn (gemeente), een Zweedse gemeente in Västergötland, provincie Västra Götalands län
Ulricehamn (stad), de hoofdstad van de gemeente Ulricehamn